Гостомысл может означать:
 Гостомысл — славянское имя.
 Гостомысл (ум. ок. 860) — легендарный старейшина ильменских словен.
 Гостомысл (ок. 830—844) — великий князь славянского племени бодричей и всего Союза ободритов.